Life Goes On ("la vita continua" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Life Goes On – film del 2007 diretto da Brian Lawrence
Life Goes On – film russo 2013

Musica 
 Life Goes On – traccia dell'album Now Here's Johnny Cash di Johnny Cash del 1961
 Life Goes On – traccia dell'album Strawberries dei The Damned del 1982
 Life Goes On – traccia della colonna sonora di Staying Alive del 1983
Life Goes On – traccia dell'album Flesh & Blood dei Poison del 1990
 Life Goes On – traccia dell'album House of Pain degli House of Pain del 1992
Life Goes On – singolo di Tupac Shakur del 1996
 Life Goes On – traccia dell'album Category 5 dei FireHouse del 1998
 Life Goes On – album dei Sash! del 1998
 Life Goes On – singolo di Little Louie Vega con Arnold Jarvis del 2000
 Life Goes On – singolo di LeAnn Rimes del 2002
 Life Goes On – traccia dell'album Pearl Days di Elisa del 2004, versione in inglese di Una poesia anche per te
 Life Goes On – traccia dell'album R.U.L.E. di Ja Rule del 2004
 Life Goes On – traccia dell'album Tales of Rock'n'Roll dei Michael Schenker Group del 2006
 Life Goes On – traccia dell'album Gathering of the Faithful degli Shark Island del 2006
 Life Goes On – singolo di Mika Arisaka del 2006, seconda sigla finale della serie tv anime Mobile Suit Gundam SEED Destiny.
 Life Goes On – singolo di Richard Grey vs. Erick Morillo feat. José Ariel Núñez & Shawnee Taylor del 2007
Life Goes On – album dei The Adicts del 2009
 Life Goes On – singolo di Amerigo Provenzano del 2009
Life Goes On – singolo di Fergie del 2016
Life Goes On – singolo dei BTS del 2020
Life Goes On – singolo di Oliver Tree del 2021

Televisione 
Una famiglia come tante (Life Goes On) – serie televisiva statunitense
 La gara (Life Goes On) – episodio della seconda stagione di Summerland